Philippe Brizard (1933-2021), est un acteur français. 
 Philippe Brizard (1941-), est un prélat catholique qui a dirigé l'Œuvre d'Orient.